Santa Nonna di Nazianzo – moglie di san Gregorio Nazianzeno il vecchio, madre di san Gregorio Nazianzeno.
Santa Non – chiamata anche Nonna o Nonita, sorella di santa Wenna, madre di san David del Galles